Municipio Tlaxco ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

* Municipio Tlaxco (Puebla)
 Municipio Tlaxco (Tlaxcala)